«Барсы Атырау» — казахстанский баскетбольный клуб из города Атырау. Выступает в чемпионате Казахстана и в Евразийской лиге. До сезона 2017/2018 включительно выступала в Балтийской баскетбольной лиге, это был последний сезон существования данной лиги.

История 
Баскетбольный клуб «Барсы Атырау» создан в 2003 году усилиями Федерации баскетбола Атырауской области и Управления туризма и спорта Атырауской области. Главным тренером и советником клуба стал Леонид Новиков, предоставленный в качестве помощи Орской федерацией баскетбола.

В сезоне 2007/2008 под руководством заслуженного тренера РК Кима Анатолия Григорьевича была создана женская команда «Барсов».

Клуб выиграл свой первый трофей в 2009 году, став обладателем Кубка Казахстана.

В сезоне 2010/2011 «Барсы Атырау» стали чемпионами Казахстана, обыграв в финале костанайский «Тобол» со счётом 3-0.

В 2010 году БК «Барсы Атырау» стартовали в Балтийской баскетбольной лиге, став первой командой из Центральной Азии, которая попала в эту лигу. В сезонах 2010/11 и 2011/12 ББЛ команда играла в переходящем кубке второго дивизиона. После отмены дивизионов в сезоне 2012/13 команда дошла до 1/16. В сезонах 2013/2014 и 2015/16 клуб выходила в плей-офф, но проигрывала в первом же раунде «Шяуляю» и Тарту Року.

В сезоне 2015/2016 «Барсы» стали двукратными чемпионами Казахстана, обыграв в финале «Астану» со счётом 3-0.

В 2019 году Барсы стали участниками Евразийской лиги. В турнире команда дошла до финала, где проиграла тульскому «Арсеналу».

В 2022 клуб стал победителем Кубка РК, обыграв в финале столичную "Астану" со счетом 70:66

Достижения 
Евразийская лига
  Серебряный призёр: 2019/2020Чемпионат Казахстана
  Чемпион (2): 2010/2011, 2015/2016
  Серебряный призёр (7): 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
Высшая лига Казахстана
  Чемпион: 2014/2015Кубок Казахстана
  Обладатель: 2009, 2022
  Серебряный призёр (5): 2010, 2011, 2012, 2017, 2018
  Бронзовый призёр: 2016, 2020

Главные тренеры 
 2003—2004 —  Леонид Новиков
 2004—2008 —  Вадим Бураков
 2009—2010 —  Жидрунас Жвинклис
 2010—2012 —  Вадим Бураков
 2013—2014 —  Эдуард Скрипец
 2015—2016 —  Олег Киселёв
 2016—2017 —  Винко Бакич / Боян Салатич
 2017—2018 —  Александр Вржина
 2019—2021 —  Арнис Вецвагарс
 2021—2022 —  Тигран Гекчян

Текущий состав

Примечания 

Баскетбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Атырау